Das Dameneinzel der Australian Championships 1953 war ein Tenniswettbewerb in Kooyong, Melbourne.

Vorjahressiegerin war Thelma Long. Im Endspiel setzte sich Maureen Connolly gegen Julie Sampson mit 6:3 und 6:2 durch. Für Connolly war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1953